Augarten est un nom propre germanique, qui fait référence en particulier à deux toponymes à Vienne en Autriche et à Rheinfelden en Suisse. Il peut désigner :

Architecture 

 le Palais Augarten est un palais dans le quartier de Leopoldstadt, situé dans le parc Augarten à Vienne en Autriche ;
 La manufacture de porcelaine d’Augarten, une manufacture de Leopoldstadt près de Vienne en Autriche qui produit la porcelaine de Vienne ;
 le , un pont sur le canal du Danube à Vienne ;

 , un parc situé dans le Bronx dans l'état de New York aux États-Unis.

Toponyme 

 , un district de Rheinfelden dans le canton d'Argovie en Suisse.

Odonyme 

 Obere Augartenstraße, une rue de Vienne, qui longe le Parc Augarten ;
 Untere Augartenstraße, une rue de Vienne, qui relie le pont Augartenbrücke et le Parc Augarten ;
 Augartenstraße, une rue de Mattighofen ;
 Augartenstraße, une rue de Ybbs an der Donau.

Transports 
 La gare de Rheinfelden-Augarten, une des deux gares de Rheinfelden en Suisse.

Personnalités 
 , un écrivain américain spécialiste de l'histoire de l'informatique.

Références